Liu'anzhuang (kinesiska: 刘安庄) är en ort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Tianjin, i den norra delen av landet, omkring 14 kilometer norr om stadens centrum.

Runt Liu'anzhuang är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tianjin,  km söder om Liu'anzhuang. Runt Liu'anzhuang är det i huvudsak tätbebyggt.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Tianjin
WP:Projekt Kina